Die Masters Series Hamburg presented by E.ON Hanse 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Mai 2008 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP Masters Series. In derselben Woche fanden keine anderen Turniere der ATP Tour statt. Das Masters in Hamburg folgte auf das Masters-Turnier in Rom, das in der Vorwoche stattfand.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der sich im Finale dem Setzlistenzweiten Rafael Nadal in drei Sätzen mit 7:5, 6:73 und 6:3 geschlagen geben musste. Das war nach den Turniersiegen in Monte Carlo und Barcelona der dritte Titel für Nadal 2008 und der 26. insgesamt. Im Doppel waren die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan im Vorjahr erfolgreich. Sie unterlagen dieses Jahr im Finale den Turniersiegern Daniel Nestor und Nenad Zimonjić mit 4:6, 7:5 und [8:10]. Das waren Nestors 51. sowie Zimonjićs 19. Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.057.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.270.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. Mai 2008 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 152 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 127 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 29 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Hamburg